Aleja je nakupovalno središče v severnozahodnem delu Ljubljane, tik ob avtocestnem obroču. Aleja se je odprla maja leta 2020 z zamikom, saj je otvoritev preprečila epidemija. V središču je 72 trgovin in 8 restavracij. V 3. nadstropju nakupovalnega centra je Aleja Sky, kjer je 8 restavracij s skupno jedilnico. Na strehi nakupovalnega centra najdemo tekaško stezo, fitnes in dve igrišči.

Zunanje povezave 

 

Zgradbe in objekti, zgrajeni leta 2020
Gospodarski objekti v Ljubljani